Helmich ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernhard Helmich (* 1962), deutscher Theaterintendant
 Cay Helmich (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Dennis Helmich (* 1991), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen Sachsen-Anhalt
 Friedrich Helmich (1899–?), deutscher NSDAP-Politiker
 Stephan Helmich († 1812), österreichischer Orgelbauer
 Werner Helmich (* 1941), deutscher Romanistikprofessor

Siehe auch:
 Hellmich
 Helmichsteine
 Helmig